FCMG steht für:
 1. FC Mönchengladbach, ein Fußballverein aus Nordrhein-Westfalen
 Gemeinschaft christlicher Zauberkünstler Deutschland, ein Verband
 Fast Moving Consumer Goods, schnell im Verkaufsregal wechselnde bzw. rotierende Warengüter

FCMG